Liste alphabétique de hamsters de fiction :

 Bernard le Hamster est un personnage de gag récurrent de la série américaine Malcolm.
 Bestiole, un hamster transgénique affreux, sale et méchant dans la bande-dessinée Hamster Drame, chroniques Sale bête tome 1, de Maïa Mazaurette et Jean-Paul Krassinsky.
 Berthus Feuilledechou est un hamster agent secret qui aide son maître dans ses enquêtes, dans la série de romans pour enfants du même nom
 Bouh est un petit hamster avec des ailes attachées dans le dos, personnage du webcomic Megatokyo.
 Ebichu est un hamster femelle parlant qui en sus de ses attributions de « hamster de ménage » essaye d'aider sa maîtresse dans un anime du même nom, d'après le manga de Risa Ito.
 Les « hamsters géants de l'espace » sont des animaux de la taille d'un ours qui apparaissent dans Spelljammer, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Les gnomes de Spelljammer les emploient pour propulser leurs vaisseaux spatiaux en les faisant courir dans des roues. Minsc, un personnage du jeu de rôle sur ordinateur Baldur's Gate, possède un hamster de taille normale (nommé Bouh), qu'il affirme être un hamster géant de l'espace miniature.
Hammond : Un des héros du jeu vidéo "Overwatch", c'est un hamster génétiquement modifié (une intelligence sur-développée mais il ne sait pas parler) qui combat dans une arène et communique avec un mecha de sa fabrication, Bouldozer (Wrecking Ball en anglais).
 Hamtaro est un personnage de manga et de dessin animé diffusé largement dans le monde.
 Kako est le personnage principal d'une collection de livres pour enfants Kako le hamster par Fabienne Teyssèdre 
 Lola, la femelle hamster d'une douzaine de titres d'albums jeunesse, écrits par Carl Norac et illustrés par Claude K. Dubois, dont le premier titre Les Mots doux en 1996 a connu un succès international en littérature jeunesse.
 Nibbles est un hamster qui va servir au test d'une fusée fabriquée par Homer dans le dessin animé Les Simpson.
 Peepoodo est le hamster de la websérie Peepoodo and the superfuck friends, Peepoodo est le personnage principal .
 Quenotte est le hamster de Nils Holgersson dans la série TV d'animation qui s'en est inspirée.
 Rhino est un hamster qui apparait dans le film Volt, star malgré lui de Disney.
 Rick est un hamster qui aide le héros dans le jeu vidéo Kirby's Dream Land 2.
 Serge le hamster de l'enfer, vient de la BD du même nom.
 Sugar est le hamster de la petite chatte blanche Hello Kitty.
 Hamsterzilla est le hamster dans le Le Donjon de Naheulbeuk.

Notes et références

Voir aussi 
 Hamster
 Liste des souris et rats de fiction

Hamster
Rongeur de fiction